Okręty US Navy o nazwie USS „Ripple”

 USS „Ripple” był nazwą noszoną pomiędzy 4 lutego 1916 roku a 10 kwietnia 1918 roku przez prom zbudowany jako USS „Wave”. Przemianowany na USS „Faithful” 10 kwietnia 1918 roku i przeklasyfikowany na USS „Faithful” (YFB-5) 17 lipca 1920 roku.
 USS „Ripple” (ID-2439) był trałowcem. W służbie w latach 1918-1919.

Ripple